Chicuelo (« Petit Gosse ») est l’apodo (« pseudonyme ») de plusieurs matadors.

 Manuel Jiménez Vera dit « Chicuelo » ;
 Manuel Jiménez  Moreno dit « Chicuelo », fils de Manuel Jiménez Vera ;
 Rafael Jiménez Castro dit « Chicuelo », fils de Manuel Jiménez  Moreno ;
 Manuel Jiménez Díaz dit « Chicuelo II », sans lien de parenté avec les précédents.
Apodo
Surnom